Bergkirchen ist der Ortsname von

 Bergkirchen, Gemeinde im Landkreis Dachau, Bayern
 Bergkirchen (Bad Oeynhausen), Ortsteil der Stadt Bad Oeynhausen, Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen
 Bergkirchen (Bad Salzuflen) im Ortsteil Retzen der Stadt Bad Salzuflen, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Bergkirchen (Jesenwang), Ortsteil der Gemeinde Jesenwang, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern 
 Bergkirchen (Wölpinghausen), Ortsteil der Gemeinde Wölpinghausen, Landkreis Schaumburg, Niedersachsen

Siehe auch:
 Bergkirche